Пруст Марсель — французький письменник.
 Пруст Жозеф — французький хімік, вчений.